Марки́нью () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуарапуава. Население составляет 5617 человек на 2006 год. Занимает площадь 511,147 км². Плотность населения — 11,0 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 38.511.138,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.833,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,691 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана